Niemcy:
 Waldbreitbach - gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Waldbreitbach - dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Neuwied

Zobacz też:
 Rengsdorf-Waldbreitbach